Бергслин — фамилия. Известные носители:
 Бергслин, Брийнульф (норв. Brynjulf Bergslien, род. 12 ноября 1830 г. Восс — ум. 18 сентября 1898 г. Осло) — норвежский скульптор.
 Бергслин, Кнуд  (норв. Knud Bergslien; 1827 — 27 ноября 1908, Осло) — норвежский художник и педагог.